Bartolo Nigrisoli (1858-1948) – chirurgo italiano
 Francesco Maria Nigrisoli (1648-1727) – medico italiano
 Ida Nigrisoli (1891-1966) – pedagogista italiana, sorella di Rina
 Rina Nigrosoli (1885-1965) – pedagogista italiana, sorella di Ida